Senyal analògic, magnitud de la qual es representa mitjançant variables contínues 
 Circuit analògic, electrònic que treballa amb valors continus 
 Computador analògic que empra fenòmens electrònics o mecànics per a modelar el problema a resoldre emprant un tipus de física per a representar-ne una altra 
 Raonament analògic o analogia consisteix a obtenir una conclusió a partir de premisses en les que s'estableix una comparació o analogia entre elements de o conjunts d'elements distints
 Model analògic, model matemàtic aplicat en l'anàlisi de sistemes dinàmics 
 Analogia (biologia), estructures biològiques que tenen funcions similars per mecanismes similars però evolucionats separadament 
 Anàleg funcional, compost químic amb propietats similars 
 No-anàleg (ecologia), en paleoecologia i predicció ecològica, una descripció de condicions climàtiques o comunitats biològiques sense homòlegs, 
 Anàleg estructural, compost químic amb una estructura química lleugerament alterada respecte a un altre 
 Anàleg de substrat, compost químic que s'assembla al substrat en una reacció enzimàtica
 Anàleg d'estat de transició, compost químic que s'assembla a la de l'estat de transició d'un substrat en una reacció enzimàtica